Романская железная дорога [от. ロマネスク鉄道. (Rail Romanesque]) - аниме в жанрах повседневность, фантастика, гарем.

Данное аниме было создано студией Saetta Режессер : Хисасёсм Хирасава. Премьера 1 серии состоялась 2 октября 2020 года,

вышло серий 12.

Описание

Долгое время в стране Хинамото самым главным видом транспорта были поезда. Каждый локомотив был соединен с модулем управления

гуманоидами, так называемым Рейлордом, который помогал машинисту поезда. Однако многие железнодорожные линии были закрыты из-за

растущей популярности "аэрокрафтов", воздушного транспорта, более удобного и безопасного. А железные дороги и Рейлорды погрузились

в глубокий сон. 

Персонажи

 Какаа - Рельсоид состава ДэХа 101. Электропоездов Дзёсю
 Сироганэ - Рельсоид состава EF 10 23 Ж/д Каимон
 Ран - Рельсоид состава D51 840 Ж/д Такадзаки
 Курэнай - Рельсоид состава КиХа 101 Ж/д Хисацу Микан
 Кико - Рельсоид состава Ходзи 6016 Ж/д Нагоя
 Риико - Рельсоид 5-го локомотива Ж/д Тобу
 Иё - Рельсоид состава Ко Тип 1 Модель 1 Ж/д Иёкан
 Суйка - Рельсоид состава Тофуку 4 2000 Ж/д Тюгоку

Примечания